Anteros steht für:

 Anteros, Gott der erwiderten Liebe in der griechischen Mythologie
 Anteros (Gemmenschneider), Gemmenschneider 
 Anteros von Alexandria, Grammatiker 
 (1943) Anteros, Asteroid

Anteros ist das Cognomen folgender Personen:
 Quintus Plotius Anteros, römischer Steinschneider

Siehe auch:
 Anterus († 236), Bischof von Rom und Papst